De wereldkampioenschappen wielrennen 2000 werden gehouden in Plouay, Frankrijk van dinsdag 10 oktober tot en met zondag 15 oktober. Romāns Vainšteins werd de winnaar bij de wegrit van de mannen, die eindigde in een sprint.

Programma

Mannen

Elite

Beloften

Junioren

Vrouwen

Elite

Junioren

Medaillespiegel

Zie ook
UCI Road Women World Cup 2000

Plouay
Sport in Morbihan
2000
Wielerwedstrijd in Frankrijk
Sportevenement in Bretagne
Wielrennen
Wielrennen in 2000